Михаи́л Ива́нович Ле́бедев: Лебедев, Михаил Иванович (1811—1837) — русский живописец.
 Лебедев, Михаил Иванович (1884—1971) — российский революционер, позднее чекист.
 Лебедев, Михаил Иванович (1888—1946) — участник Белого движения, командир бронепоезда «Офицер», полковник.